Die Ewige Tabelle der Premier League ist eine zusammengefasste Darstellung aller in der höchsten englischen Fußballliga Premier League absolvierten Spiele und berücksichtigt sämtliche Mannschaften, die bis zum heutigen Tage in dieser Liga seit der ersten Saison 1992/93 teilgenommen haben. Sie ist aktuell auf dem Stand der abgelaufenen Spielzeit 2021/22.

Sechs Vereine (Manchester United, der FC Arsenal, der FC Chelsea, der FC Liverpool, Tottenham Hotspur und der FC Everton) sind seit dem Start durchgängig im englischen Oberhaus vertreten. Zur Saison 2011/12 stieg mit Swansea City erstmals eine walisische Mannschaft auf. Im Jahr darauf schaffte auch Rivale Cardiff City den Sprung in die höchste Liga. Somit kam es zu einem South Wales Derby in der Premier League.

Tabelle 
Farblich unterlegte Vereine spielen in der Premier League 2022/23.
 !!  !!  !! class="unsortable"| Spielzeiten
 || 0 || 1992/93–
 || 0 || 1992/93–
 || 0 || 1992/93–
 || 0 || 1992/93–
 || 0 || 1992/93–
 || 2 || 1992/93–1995/96, 2000/01, 2002/03–
 || 0 || 1992/93–
 || 2 || 1993/94–2008/09, 2010/11–2015/16, 2017/18–
 || 1 || 1992/93–2015/16, 2019/20−
 || 2 || 1993/94–2002/03, 2005/06–2010/11, 2012/13–
 || 1 || 1992/93–2004/05, 2012/13–
 || 2 || 1992/93–1998/99, 2001/02–2011/12
 || 1 || 1992/93–2003/04, 2020/21–
 || 3 || 1994/95, 1996/97–2001/02, 2003/04, 2014/15–
 || 4 || 1992/93, 1995/96–1996/97, 1998/99–2008/09, 2016/17
 || 3 || 2001/02–2013/14, 2018/19, 2020/21, 2022/23–
 || 4 || 1996/97, 1999/2000–2002/03, 2005/06, 2007/08–2016/17
 || 3 || 1995/96, 1997/98, 2001/02–2011/12
 || 4 || 1992/93, 1994/95, 1997/98, 2004/05, 2013/14–
 || 5 || 2002/03, 2004/05–2005/06, 2008/09, 2010/11–2017/18, 2020/21
 || 1 || 2008/09–2017/18
 || 1 || 1992/93–2000/01
 || 6 || 1992/93–1994/95, 2004/05, 2011/12–2013/14, 2015/16, 2019/20, 2021/22
 || 1 || 1992/93–1999/2000
 || 1 || 1992/93–1999/2000
 || 2 || 1998/99, 2000/01–2006/07
 || 2 || 2003/04, 2009/10–2011/12, 2018/19–
 || 1 || 2005/06–2012/13
 || 3 || 2009/10, 2014/15, 2016/17–2021/22
 || 1 || 2011/12–2017/18
 || 3 || 1992/93–1995/96, 2011/12–2012/13, 2014/15
 || 3 || 2002/03–2005/06, 2007/08, 2009/10–2010/11
 || 1 || 2003/04–2009/10
 || 4 || 1999/2000, 2006/07, 2015/16–2019/20, 2021/22
 || 2 || 1996/97–2001/02, 2007/08
 || 3 || 1992/93, 1994/95–1996/97, 1998/99, 2022/23–
 || 3 || 1992/93–1993/94, 2006/07, 2019/20–2020/21
 || 2 || 1992/93–1994/95, 2000/01–2001/02
 || 1 || 2015/16–2019/20, 2022/23–
 || 0 || 2017/18–
 || 3 || 2008/09–2009/10, 2013/14–2014/15, 2016/17
 || 2 || 2006/07–2007/08, 2012/13
 || 1 || 1992/93–1993/94
 || 2 || 2013/14, 2018/19
 || 1 || 1999/2000–2000/01
 || 1 || 2017/18–2018/19
 || 0 || 2021/22–
 || 1 || 2010/11
 || 1 || 1997/98
 || 1 || 1993/94

Übersichtskarte 

Als Fußballzentrum der Premier League gilt vor allem der Großraum London (siehe rechts), der aktuell durch sechs Vereine repräsentiert wird und durch Chelsea und Arsenal sieben Meisterschaften errungen hat. Insgesamt spielten in der Geschichte der Premier League neun Mannschaften (FC Chelsea, FC Arsenal, Tottenham Hotspur, West Ham United, der FC Fulham, Crystal Palace, die Queens Park Rangers, Charlton Athletic und der FC Wimbledon) aus dem Großraum London in der Premier League; zur Saison 2021/22 kommt mit dem FC Brentford der zehnte Klub aus der Hauptstadt hinzu.

Daneben sind hauptsächlich die Städte Manchester und Liverpool zu nennen, die neben London die größten Metropolen des modernen englischen Fußballs sind. Nach Titeln liegt Manchester deutlich vor den Hauptstädtern. United und City errangen zusammen 18 Meistertitel.

Dahinter – und mit geringerem Erfolg – folgen die zentralenglische Region um Birmingham mit den prominentesten Vertretern Aston Villa und Birmingham City sowie der Nordosten mit Newcastle United und dem AFC Sunderland. Englische Kleinstadtvereine spielen seit Beginn der Premier League zumeist eine untergeordnete Rolle, wobei alleinig die Blackburn Rovers zur Mitte der 1990er Jahre mit einem Titelgewinn eine zeitweilige Ausnahme darstellten.

Weblinks 
 premierleague.com: Offizielle Homepage der Premier League (englisch)
 myfootballfacts.com: Ewige Tabelle der Premier League (mit Heim- und Auswärtstabelle) (englisch)

Einzelnachweise 

Premier League
Premier League